

Cucina 
 Braunschweiger – salume tedesco

Persone 
 Alfred Braunschweiger — tuffatore tedesco
 David Braunschweiger – rabbino tedesco

Sport 
 Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895 – società calcistica tedesca